Alfons Gerstl (1920-2011) – politico tedesco
 Alfred Gerstl (1923-2016) – politico austriaco
 Annelinde Gerstl (1950) – attrice tedesca
 Fritz Gerstl (1923-2014) – politico tedesco
 Ignác Gerstl (1879-1917) – rabbino ebreo-ungherese
 Max Gerstl (1921-1994) – politico tedesco
 Richard Gerstl (1883-1908) – pittore austriaco
 Wolfgang Gerstl (1961) – politico austriaco